A87 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Méningite virale, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Autoroute
  Autoroute française A87, reliant Angers à La Roche-sur-Yon ;
  Projet d'autoroute française A87, conçu entre 1965 et 1982 en tant que troisième périphérique de l'Île-de-France, entre l'A86 et la Francilienne, et réalisé seulement sous forme de tronçons renommés depuis.

Routes
  Route britannique A87, reliant Uig à Invergarry ;
  Stuart Highway, route australienne reliant Darwin à Port Augusta.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres